БСД — Баптисты седьмого дня, см. также АСД
 БСД — буй светодымящий
 БСД — большая сеть Джеди (планктонная сеть)